Bushnell kan avse:

Geografi

USA 
 Bushnell, Florida
 Bushnell, Illinois
 Bushnell, Nebraska
 Bushnell, South Dakota

Personer 
 Asa S. Bushnell, amerikansk politiker och affärsman
 Candace Bushnell, amerikansk författare
 Nolan Bushnell, amerikansk affärsman